Архангельская — женская форма русской фамилии  и название населённых пунктов в России.

 Фамилия 
 
 Архангельская, Валентина Вячеславовна (род. 1922) — советский и российский учёный-геолог.
 Архангельская, Вера Константиновна (1923—2006) — российский литературовед, фольклорист и краевед, профессор, организатор и руководитель фольклорных экспедиций.
 Архангельская, Людмила Михайловна (1896—1975) — врач-офтальмолог, организатор здравоохранения; заслуженный врач РСФСР.
 Архангельская, Наталья Сергеевна (род. 1937) — актриса, народная артистка России.

Топоним 
 Архангельская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Архангельская — станица в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Архангельская — деревня в Моршанском районе Тамбовской области. См. также 
 Архангельская область
 Архангельская волость (значения)
 Архангельск (значения)
 Архангельская улица
 Архангельское